Lo Chapelòt, o antigament Haut deu Bòsc d'Arròs, (en francès Haut-de-Bosdarros) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Nai-Oest